Peham heißen:
 Peham (Gemeinde Grünau), Ort bei Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Peham (Gemeinde Neustadtl), Ort in  Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Villa Peham, ehemaliges Erholungsheim des Landes Oberösterreich in Hinterstoder

Peham ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Peham (* 1967), österreichischer Rechtsextremismusforscher
 David Peham (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Heinrich von Peham (1871–1930), österreichischer Frauenarzt und Geburtshelfer
 Klaus Peham (* 1959), österreichischer Pianist und Komponist